Ketzer steht für:

 Ketzer, Person, die einen abweichenden Glauben vertritt
 Ketzer (Band), im Jahr 2003 gegründete Thrash-Metal-Band aus Bergisch Gladbach

Ketzer ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Ketzer (* 1993), deutscher Biathlet
 Dirk Ketzer (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Heinz Werner Ketzer (1914–1984), deutscher Geistlicher, Kölner Dompropst
 Willy Ketzer (* 1951), deutscher Jazz-Schlagzeuger

Der Ketzer steht für:

 Der Ketzer, alternativer Titel von Die Weisheit des Blutes, US-amerikanischer Spielfilm von John Huston (1979)
 Der Ketzer (Roman) (spanisch El hereje), Roman von Miguel Delibes (1998)

Siehe auch:
 Der Ketzer von Soana, Novelle von Gerhart Hauptmann (1918)
 Häresie (Ketzerei)
 Heretic